Gaioni est un patronyme porté notamment par :

 Adriano Gajoni (1913-1965), peintre italien ;
 Christiana Visentin Gajoni (1974-), peintre italien ;
 Cristina Gaioni (1940-), actrice italienne ;
 Giacomo Gaioni (1905-1988), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien